Medal of Freedom steht für folgende Auszeichnungen der Vereinigten Staaten:

 Medal of Freedom (1945), verliehen von 1945 bis 1963
 Presidential Medal of Freedom, verliehen seit 1963